Olaszország
Montalto di Castro, település Olaszországban, Lazio régióban, Viterbo megyében
Montalto Dora, település Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében
Montalto Ligure, település Olaszországban, Liguria régióban, Imperia megyében
Montalto delle Marche, település Olaszországban, Marche régióban, Ascoli Piceno megyében
Montalto Pavese, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Montalto Uffugo, község Olaszországban, Calabria régióban, Cosenza megyében